James Newman, angol zenész–zeneszerző, a 2020-as Eurovíziós Dalfesztivál brit indulója
 James Newman (1992) színész, aki az MTV 2011. évi Skins US sorozatában szerepelt